Lolo (Montana)
Cheirinho-da-loló
Loló (futebolista)
Lança-perfume, também conhecido como "loló"
Lolo (filme)

Desambiguação